

Черниші — село, Черкаська область, Канівський район

Черниші — присілок, Удмуртія, Красногорський район